Ire est un synonyme de colère.

IRE est un sigle qui peut faire référence à :
 Institut national des radioéléments, un producteur belge d'isotopes radioactifs, situé à Fleurus ;
 ingénieur régional de l'équipement, un poste d'ingénieur concernant l'immobilier auprès d'une académie ;
 Iron-Responsive Element (en français, élément de réponse au fer), un segment d'ARN capable d'adopter une structure en tige-boucle spécifique ;
 .

 Ire, une rivière de Savoie et Haute-Savoie, se jetant dans le lac d'Annecy.